Akira Takeuchi (Yokohama, 18 de junho de 1983) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Nagoya Grampus.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight